Sezon 1975/76 Division 1.

Tabela końcowa 

(Zwycięstwo: 2 pkt, remis: 1 pkt, porażka: 0 pkt; bonus: 1 pkt – za zwycięstwo różnicą 3 bramek)

Awans do Division 1 
 Angers SCO
 Stade Rennais
 Stade Laval

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1975 w piłce nożnej
1975 we Francji
1976 w piłce nożnej
1976 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji